Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 2014 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 68 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Первые игры турнира прошли 18 марта 2014 года, а финальная игра состоялась 7 апреля на «AT&T-стэдиуме» в Арлингтоне (штат Техас).

Региональные полуфиналы и финальный матч Востока прошли в «Медисон-сквер-гардене», таким образом современный МСГ впервые принял игры турнира NCAA и впервые за 63 года игры турнира прошли в Нью-Йорке.

Регламент турнира 
В 2014 году оргкомитет выбирает все 68 команд, которые будут участвовать в турнире. Тридцать один из 32 автоматических квалификаций в турнир будут отданы победителям конференционных турниров. Оставшаяся автоматическая квалификация будет отдана победителю регулярного чемпионата Лиги Плюща, которая не проводит конференционный турнир. Остальные 36 путёвки в турнир NCAA будут распределен организационным комитетом.

Организационный комитет также распределит все 68 команд по турнирной сетке.

Расписание и места проведения турнира NCAA 2014 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 2014 года:

First Four
 18-19 марта
 University of Dayton Arena, Дейтон (Огайо)

Второй и третий раунды
 20 и 22 марта
 Фёрст Ниагара-центр, Буффало (Нью-Йорк) (Принимающая сторона: Конференция Metro Atlantic Athletic)
 БМО Харрис Брэдли-центр, Милуоки (Висконсин) (Принимающая сторона: Университет Маркетта)
 Эмвей-центр, Орландо (Флорида) (Принимающая сторона: Стетсонский университет)
 Spokane Veterans Memorial Arena, Спокан (Вашингтон) (Принимающая сторона: Университет штата Вашингтон)
 21 и 23 марта
 PNC-арена, Роли (Северная Каролина) (Принимающая сторона: Университет штата Северная Каролина)
 AT&T-центр, Сан-Антонио (Техас) (Принимающая сторона: Университет Техаса в Сан-Антонио)
 Viejas Arena, Сан-Диего (Калифорния) (Принимающая сторона: Государственный университет Сан-Диего)
 Скоттрэйд-центр, Сент-Луис (Миссури) (Принимающая сторона: Конференция Missouri Valley)

Региональный полуфиналы и финалы (Sweet Sixteen и Elite Eight)
 27 и 29 марта
 Южный регион, Федэкс Форум, Мемфис (Теннесси) (Принимающая сторона: Университет Мемфиса)
 Западный регион, Хонда-центр, Анахайм (Калифорния) (Принимающая сторона: Конференция Big West)
 28 и 30 марта
 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (Принимающая сторона: Университет Сент-Джонс, Конференция Big East)
 Средне-западный регион, Лукас Ойл-стэдиум, Индианаполис (Индиана) (Принимающая сторона: IUPUI, Саммит Лига)

Национальные полуфиналы и финал (Финал четырёх и Финал)
 5 и 7 апреля
 AT&T-стэдиум, Арлингтон (Техас) (Принимающая сторона: Конференция Big 12)

Квалификация

Автоматическая квалификация 
В списке представлены команды, получившие автоматическую квалификацию в турнир, победив в турнире своих конференций (кроме представителя Лиги плюща, где автоматическую квалификацию получил победитель регулярного чемпионата).

Турнирная сетка 

* — означает, что победа одержана в овертайме

Первые четыре

Южный регион — Мемфис (Теннесси)

Сборная всех звёзд турнира Южного региона 

Сборная турнира региона: Майкл Фрэйзер (Флорида), Девин Оливер (Дейтон), Дишон Пьер (Дейтон), Дуайт Пауэлл (Стэнфорд).

Самый выдающийся игрок региона: Скотти Уилбикен (Флорида).

Западный регион — Анахайм (Калифорния)

Сборная всех звёзд турнира Западного региона 
Сборная турнира региона: Аарон Гордон (Аризона), Траэвон Джексон (Висконсин), Ник Джонсон (Аризона), Ксавьер Тэймс (Сан-Диего Стэйт).

Самый выдающийся игрок региона: Френк Камински (Висконсин).

Среднезападный регион — Индианаполис (Индиана)

Сборная всех звёзд турнира Среднезападного региона 

Сборная турнира региона: Маркус Ли (Кентукки), Аарон Харрисон (Кентукки), Джулиус Рэндл (Кентукки), Карис Леверт (Мичиган), Ник Стаускас (Мичиган).

Самый выдающийся игрок региона: Джулиус Рэндл (Кентукки)

Восточный регион — Нью-Йорк (Нью-Йорк)

Сборная всех звёзд турнира Восточного региона 

Сборная турнира региона: Деандре Дэниелс (Коннектикут), Гарри Харрис (Мичиган СТэйт), Дастин Хог (Айова СТэйт), Эдриан Пейн (Мичиган Стэйт).

Самый выдающийся игрок региона: Шабазз Напьер (Коннектикут).

Финал четырёх — AT&T-стэдиум (Арлингтон, Техас) 
Во время Финала четырёх при составления пар не учитываются номера посева самих команд, а чемпион конференции, в котором выступала команда с наивысшим номером посева играет с чемпионом конференции, в котором находился четвёртый номер посева. Чемпион конференции со вторым номером посева противостоит чемпиону региона с третьим номером посева. Флорида (Южный регион) была первым номером посева нации, а Виргиния (Восточный регион) — четвёртый номер страны. Таким образом, в полуфинальных матчах чемпион Южного региона играл против чемпиона Востока, а чемпион Запада против чемпиона Среднегозапада.

Сборная Финала четырёх 
 Джулиус Рэндл (Кентукки)
 Джеймс Янг (Кентукки)
 Райан Боутрайт (ЮКонн)
 Деандре Дэниелс (ЮКонн)
 Шабазз Напьер (ЮКонн) — самый выдающийся игрок

Примечания

Ссылки 
 2013-14 Season Summary
 NCAA Men’s Basketball Division I

Сезоны студенческого баскетбола в США
2014 год в баскетболе